Abraham ibn Ezra, Spaans rabbijn, ook bekend onder de naam Abenezra
 Abenezra (inslagkrater), inslagkrater op de maan